

Geografia

Austria 
 Sankt Leonhard am Forst – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk
 Sankt Leonhard am Hornerwald – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land
 Sankt Leonhard bei Freistadt – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt
 Sankt Leonhard im Pitztal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Imst
 Bad Sankt Leonhard im Lavanttal – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Wolfsberg

Niemcy 
 Sankt Leonhard – dzielnica Neunburg vorm Wald

Zobacz też 
 St. Leonhard
 Święty Leonard